Ssemogerere ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Kawanga Ssemogerere (1932–2022), ugandischer Politiker
 Paul Ssemogerere (* 1956), ugandischer Geistlicher, Erzbischof von Kampala